Gonipterus gibberus — вид жуков из семейства долгоносиков (Curculionidae). Питается эвкалиптом и размножается на нём же. Обитает в Австралии. Завезён в Южную Америку.

Описание 
Длина 13 мм. Трудноотличим от Gonipterus scutellatus, с которым даже «делит» те же народные названия.

Кормовые растения 
Наиболее часто жуки повреждают Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus globulus, Eucalyptus maidenii, Eucalyptus punctata, Eucalyptus robusta, Eucalyptus smithii и Eucalyptus viminalis.

Примечания 

Настоящие долгоносики
Насекомые Австралии
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1835 году